Mészáros peut désigner :
 André Mészáros, (1924-2005), peintre français ;
 Anett Mészáros, (1987- ), judokate hongroise ;
 Dömötör Mészáros, (1976- ), joueur hongrois de volley-ball ;
 
 
 Márta Mészáros, (1931- ), réalisatrice et scénariste hongroise ;
 Mihály Mészáros, (1939-2016), acteur et acrobate américain ;
 Norbert Mészáros, (1980- ), footballeur hongrois.

Homonymie de patronyme hongrois